Artabazos ist der Name folgender Personen:

 Artabazos I. († nach 460 v. Chr.), persischer Heerführer
 Artabazos II. (um 390 v. Chr.–um 325 v. Chr.), persischer Adliger, Satrap von Daskyleion und Baktria
 Artabazos (Charakene) (um 135/134 v. Chr.–um 48 v. Chr.), König der Charakene